Die Abkürzungen GKD oder GkD stehen für:

 Flughafen Çanakkale-Gökçeada in der Türkei (IATA-Code)
 Gemeinsame Körperschaftsdatei, deutschsprachige Normdatei zur Ansetzung von Namen von Körperschaften
 Gewerkschaft Kirche und Diakonie e. V., eine Gewerkschaft
  GKD – Gebr. Kufferath, technische Weberei mit Hauptsitz in Nordrhein-Westfalen
 GKD Sports Cars, britischer Automobilhersteller
 Goju Ryu Karatebund Deutschland e.V., der Bundesverband der Karate-Stilrichtung Goju Ryu
 Gesellschaft für kritisches Denken, Wiener Regionalgruppe der Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung von Parawissenschaften e. V.

GKD